De vents, de jade et de jais est le septième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario).

Cet album, publié chez Dargaud en , est le deuxième épisode dessiné par Cyril Pontet ; il s'agit de celui dont le style graphique se rapproche le plus fortement de celui du dessinateur des cinq premiers tomes, Olivier Ledroit.

Synopsis 
Les premiers succès du seigneur Wismerhill face à l'Empire s'accompagnent de sa promotion exceptionnelle au rang de Grand Prêtre de la Lune Noire. Afin d'augmenter ses pouvoirs, il décide de se lancer avec ses amis dans l'exploration d'une dangereuse nécropole hantée.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1997